Ли́ви () — округ штата Флорида Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нем проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Бронсон.

История 

Округ Ливи был сформирован в 1845 году. Он был назван в честь Дэвида Леви, одного из двух первых сенаторов от Флориды с 1845 по 1851 года и с 1855 по 1861.

Примечания 

Округа Флориды